

Toponymes

Villes 
 Huánuco (ville) une ville et un district du Pérou, capitale du département éponyme.
 Huánuco Pampa un site archéologique emplacement initial de la ville de Huánuco (ville) en 1539.

Territoires 
 Huánuco l'un des 24 départements (ou régions) du Pérou dont la ville de Huánuco (ville) est la capitale.
 Huánuco l'une 11 des provinces du département de Huánuco au Pérou.

Voir aussi 
 ou Guánuco une ethnie pré-inca ayant établi le royaume de Huánuco dans le département actuel entre le  et le milieu du .